Slovo pochva může mít několik významů"

 Pochva – část samičího pohlavního ústrojí obratlovců
 Pochva (anatomie) – obvykle blanitý dutý útvar tvořený svaly či vazy
 Pochva (houby) – orgán u některých hub, nachází se na třeni. 
 Pochva (list) – dolní část listu objímající lodyhu
 Pochva (zbraň) – pouzdro na zbraň (nůž, meč…)

Externí odkazy